Санта Марија Хадани има више значења:

 Санта Марија Хадани (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Санта Марија Хадани (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Хадани (Санта Марија Хадани, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику